29. længdegrad kan henvise til:

 29. vestlige længdekreds
 29. østlige længdekreds